Mota – wieś w Słowenii, w gminie Ljutomer
 Mota – miasto w Etiopii, w regionie Amhara
  (Sugarloaf) – wyspa należąca do Vanuatu
 Mota Lava – czwarta co do wielkości wyspa z grupy wysp Banksa na Vanuatu po Gaua, Vanua Lava i Ureparapara
 Amozoc de Mota – miasto w Meksyku, w stanie Puebla
 Cândido Mota – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo
 Mota-Engil – prowadzi działalność gospodarczą z zakresu budownictwa i zarządzania infrastrukturą w sektorach

Ludzie noszący nazwisko Mota 

 Antonio Mota – meksykański piłkarz występujący na pozycji bramkarza.
 Carlos de la Mota – dominikański i meksykański aktor oraz piosenkarz
 Daniel da Mota – luksemburski piłkarz pochodzenia portugalskiego występujący na pozycji napastnika
 Erika Mota – dominikańska siatkarka, reprezentantka kraju
 Jaime Mota de Farias – brazylijski duchowny rzymskokatolicki
 Joaquim da Mota – portugalski strzelec, olimpijczyk
 João Bosco Mota Amaral – portugalski polityk i prawnik
 José Mota – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Josefina Vázquez Mota – meksykańska polityk
 Lindomar Rocha Mota – brazylijski duchowny katolicki
 Pedro Mota Soares – portugalski polityk i prawnik
 Rafael Mota – hiszpański zapaśnik walczący w stylu wolnym
 Rosa Mota – portugalska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach maratońskich. Jedna z